

Geografia

Austria 
 Strassen – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Strassen – frazione di Bad Aussee, città nel distretto di Liezen (Stiria)

Germania 
 Straßen – frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Strassen – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Strassen – frazione di Neunkirchen-Seelscheid, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Lussemburgo 
 Strassen – comune nel cantone di Lussemburgo (Lussemburgo)